Spittelturm steht für
Spittelturm (Bremgarten), Kanton Aargau, Schweiz
Spittelturm (Görlitz), Sachsen